Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der kambodschanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der kambodschanische Fußballverband FFC wurde 1933 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 17. März 1956 gegen Malaysia statt. Zwischen 1975 und 1994 wurden aufgrund der politischen Situation keine Länderspiele ausgetragen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Kambodschas aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der kambodschanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der kambodschanischen Mannschaft

1956 bis 1969

1970 bis 1974

1995 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die kambodschanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 46 andere Nationalmannschaften aus zwei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 42 der derzeit abzüglich Kambodschas 46 Nationalmannschaften der AFC (keine Spiele gab es bisher gegen Katar, die Nördlichen Marianen, den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate)
 eine der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zuletzt der AFC angehörten

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL, OFC und UEFA hat Kambodscha bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Oktober 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Kambodscha
!